Omphaloscelis postmarginata är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1964. Omphaloscelis postmarginata ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
postmarginata